Хайтербах () — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчинён административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Кальв.  Население составляет 5700 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 28,92 км². Официальный код  —  08 2 35 032.

Город подразделяется на 4 городских района.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга